De Intercontinental Rally Challenge in 2012 was de zevende jaargang van de Intercontinental Rally Challenge.

Kalender

Agenda en resultaten 

 * Noot: De Rally Targa Florio werd na acht klassementsproeven afgelast vanwege een ongeluk van Craig Breen, waarbij zijn navigator Gareth Roberts om het leven kwam.

Kampioenschap standen

Rijders 

 Noot: De beste acht resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Constructeurs 

 Noot: De beste acht resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Externe link 
  Officiële website Intercontinental Rally Challenge
  Resultaten op eWRC-results.com

Rally in 2012